Артуро Кинч (; ) — консультант отдела обслуживания в американской авиакомпании United Airlines, который получил возможность стать единственным представителем Коста-Рики в лыжных видах спорта в истории зимних Олимпийских игр. В последний раз он выступил в этом качестве в возрасте 49 лет на зимних Олимпийских играх в 2006 году в Турине.

Биография 
Родился 15 апреля 1956 года. Был седьмым ребёнком из тринадцати в семье миссионеров в Коста-Рике. Поступил в Рокмонт-колледж (который сегодня носит название Христианского университета Колорадо) по программе футбольной стипендии. Там он также играл за баскетбольную команду, но скоро попал в число редко выходящих на площадку игроков. Поэтому спустя какое-то время занялся прыжками на лыжах с трамплина. Несмотря на свою неискушённость, он быстро начал зарабатывать большую часть очков для сборной по лыжным видам спорта. Судьи-горнолыжники поддержали его в желании продолжать заниматься спортом.

После окончания колледжа в 1979 году по специальности «Библеистика» он не оставил увлечения горными лыжами. Чтобы и далее делать карьеру в спорте, ему было необходимо участвовать в международных соревнованиях, прежде всего — квалифицироваться на Олимпийские игры. Поскольку выдвижением спортсменов занимаются национальные федерации лыжных видов спорта, а в Коста-Рике тогда такой федерации не было, в 1978 году он основывает Коста-риканскую ассоциацию лыжных видов. В Лейк-Плэсиде Кинч стал первым и единственным представителем Коста-Рики в лыжных видах. Впоследствии он так и остался единственным представителем Коста-Рики в лыжных видах, представляя страну на зимних Олимпийских играх 1984, 1988, 2002 и 2006 годов. В 2004 году Кинч был занесён в зал славы Колорадского христианского университета.

Ныне Кинч живёт в Денвере. У него есть дочь.

Ссылки 
 Интервью Miami Herald
 Биография А.Кинча

Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1980 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1984 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1984 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1988 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1988 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2002 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Горнолыжники Коста-Рики
Лыжники Коста-Рики
Спортсмены нескольких видов спорта
Лыжники по алфавиту
Персоналии:Денвер